Heliocopris — род пластинчатоусых жуков из подсемейства Скарабеины в составе семейства Пластинчатоусые.

Описание 
Крупные жуки длиной 28—70 мм. 1-й членик булавы усиков блестящий, остальные матовые. Наличник спереди без вырезки, или со слабой широкой выемкой, щёки слабо выдающиеся, широко закругленные. Голова и переднеспинка часто с сильными выступами или рогами (особенно у самцов). Бока надкрылий с килем на 8-м междурядье.

Ареал 
Африка и Тропическая Азия, включая Пакистан и Юго-восточный Афганистан.

Виды 

Род включает следующие виды:
 Heliocopris alatus (Felsche, 1910)
 Heliocopris anadematus (Gillet, 1908)
 Heliocopris andersoni (Bates, 1868)
 Heliocopris anguliceps (Janssens, 1943)
 Heliocopris antenor (Olivier, 1789)
 Heliocopris atropos (Boheman, 1860)
 Heliocopris beccarii (Harold, 1871)
 Heliocopris biimpressus (Kolbe, 1893)
 Heliocopris bucephalus (Fabricius, 1775)
 Heliocopris colossus (Bates, 1868)
 Heliocopris corniculatus (Janssens, 1939)
 Heliocopris coronatus (Felsche, 1901)
 Heliocopris cuneifer (Lesne, 1906)
 Heliocopris densissa (Roth, 1851)
 Heliocopris dianae (Hope, 1842)
 Heliocopris dilloni (Guérin-Méneville, 1847)
 Heliocopris dolosus (Janssens, 1939)
 Heliocopris dominus (Bates, 1868)
 Heliocopris erycoides (Felsche, 1907)
 Heliocopris eryx (Fabricius, 1801)
 Heliocopris faunus (Boheman, 1857)
 Heliocopris felschei (Kolbe, 1904)
 Heliocopris fonsecai (Ferreira, 1967)
 Heliocopris furcithorax (Müller, 1941)
 Heliocopris gigas (Linnaeus, 1758)
 Heliocopris hamadryas (Fabricius, 1775)
 Heliocopris hamifer (Harold, 1878)
 Heliocopris haroldi (Kolbe, 1893)
 Heliocopris helleri (Felsche, 1907)
 Heliocopris hermes (Gillet, 1911)
 Heliocopris hunteri (Waterhouse, 1891)
 Heliocopris japetus (Klug, 1855)
 Heliocopris kolbei (Felsche, 1901)
 Heliocopris marshalli (Péringuey, 1901)
 Heliocopris midas (Fabricius, 1775)
 Heliocopris mimus (Janssens, 1939)
 Heliocopris minos (Gillet, 1907)
 Heliocopris mutabilis (Kolbe, 1893)
 Heliocopris myrmidon (Kolbe, 1893)
 Heliocopris neptuniformis (Felsche, 1907)
 Heliocopris neptunoides (Janssens, 1939)
 Heliocopris neptunus (Boheman, 1857)
 Heliocopris pauliani (Janssens, 1939)
 Heliocopris pirmal (Fabricius, 1798)
 Heliocopris quinqueangulatus (Janssens, 1939)
 Heliocopris samson (Harold, 1878)
 Heliocopris solitarius (Kolbe, 1893)
 Heliocopris staudingeri (Kolbe, 1893)
 Heliocopris sylvanus (Gillet, 1925)
 Heliocopris tyrannus (Thomson, 1859)

Примечания 

Скарабеины
Роды жесткокрылых